Château-Landon může znamenat:

 Château-Landon (stanice metra v Paříži) — nepřestupní stanice pařížského metra na lince 7 v 10. obvodu v Paříži,
 Kanton Château-Landon — francouzský kanton v departementu Seine-et-Marne v regionu Île-de-France .